Инасиу-Мартинс ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гуарапуава. Население составляет 8884 человека на 2006 год. Занимает площадь 936,913 км². Плотность населения — 9,5 чел./км².

Праздник города — 25 ноября.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 45.957.488,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.671,90 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,690 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: умеренный.

Муниципалитеты штата Парана